Heinrich Schöny ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schöny (Musiker) (auch Heinz Schöny; 1881–1965), österreichischer Pädagoge, Musiker und Komponist 
 Heinrich Johann Maria Schöny (1912–2005), österreichischer Genealoge, Schriftsteller und Kunsthistoriker, siehe Heinz Schöny